Orchid peut désigner :
 Orchidée, en anglais
 Orchid, ville de Floride, aux États-Unis
 Black Orchid, un personnage de comics

Musique 
 Orchid, groupe de screamo américain
 Orchid, groupe de heavy/doom metal américain
 Orchid, album du groupe Opeth
 Orchid, morceau instrumental du groupe Black Sabbath de l'album Master of Reality
 The Orchids, un groupe musical écossais des années 1980 et 1990

Informatique 
 ORCHID, un type d'adresse IPv6 utilisé comme identifiant cryptographique.

Homonymie